Donald Bull peut faire référence à :

 Donald Bull, un réalisateur.
 Donald Bull, un joueur de rugby à XV australien.
 Donald Bull, un scénariste britannique.